Mute (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
 MUTE, een peer-to-peernetwerk
 MUTE, een Nederlandse korte animatiefilm uit 2013
 Mute Records, een Brits platenlabel
 Paal (verhaal), een door Richard Matheson geschreven verhaal (oorspronkelijke titel: Mute)
 Die Mute, een bergtop in de Oostenrijkse Alpen
 Mute (album), een verzamelalbum van Hush Records
 Mute (film), film van Duncan Jones uit 2018 met Alexander Skarsgård